Overgangsritueel (antropologie)
Overgangsritueel (boek)